Breitscheid est un terme pouvant désigner :

Patronyme 
 Rudolf Breitscheid (1874-1944), homme politique allemand

Toponyme

Breitscheid, commune de l'arrondissement de Lahn-Dill, en Hesse ;
 Breitscheid, commune de l'arrondissement de Mayence-Bingen,  en Rhénanie-Palatinat ;
 Breitscheid, commune de l'arrondissement de Neuwied, en Rhénanie-Palatinat ;
 Breitscheid, un quartier de la ville de Ratingen ;
 Breitscheid, météorite tombée dans la Hesse en 1956 (voir: Chutes de météorites).

Voir aussi 
 Breitscheidt, commune allemande de la Rhénanie-Palatinat

Homonymie de toponyme